Яцуненко — украинская фамилия.

Известные носители
 Яцуненко, Александр Дмитриевич (1916—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Яцуненко, Иван Карпович (1923—1983) — Герой Советского Союза.